Le nom Youri Orlov est porté par les personnes suivantes :
  (1893-1966), zoologiste russe, puis soviétique.
 Youri Fiodorovitch Orlov (1924-2020), physicien et dissident soviétique.

Voir aussi